Maltaite est le nom de famille de deux auteurs belges de bande dessinée :
Willy Maltaite alias Will, (1927-2000), dessinateur et scénariste de bande dessinée et peintre ;
Éric Maltaite (1958-), son fils, dessinateur de bande dessinée.

Homonymie de patronyme